Březnice is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Březnice (okres Příbram), stad in okres Příbram
 Březnice (okres Tábor), stad in okres Tábor
 Březnice (okres Zlín), stad in okres Zlín